Wężewo peut désigner :

Toponymie
dans la voïvodie de Mazovie
 Wężewo, un village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Wężewo, un village dans la powiat d'Olecko
 Wężewo, un village dans la powiat de Pisz